De Zwitserse voetbalbeker 1989/90 (Duits: Schweizer Cup 1989/90) was de 65ste editie van dit Zwitserse voetbalbekertoernooi. Het begon op 11 augustus 1989 en eindigde met de finale op 4 juni 1990 in het Wankdorf Stadion in Bern. Grasshopper Club won de beker voor de zeventiende keer in de clubgeschiedenis door Neuchâtel Xamax in de finale met 2-1 te verslaan.

Schema

Zie ook
Zwitsers voetbalkampioenschap 1989/90
Zwitsers voetbalelftal in 1989
Zwitsers voetbalelftal in 1990

1990
Bekervoetbal 1989/90